Montpezat (Gard), municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Montpézat (Gers), municipi al departament del Gers (Occitània) 
 Montpezat (Òlt i Garona), municipi al departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França) 
 Montpezat-sous-Bauzon, municipi al departament de l'Ardecha (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Montpezat-de-Quercy, municipi francès, situat al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània) 

 Montagnac-Montpezat, municipi al departament dels Alps de l'Alta Provença (regió de de Provença – Alps – Costa Blava, França)